Harold puede referirse a:

 Harold, nombre.
 Harold Ford, Jr., candidato al senado estadounidense.
 Harold Rojas Sepúlveda, trabajador Social chileno.
 Harold Perrineau, Jr. actor estadounidense.
 Harold Quezada , actor estadounidense.
 Harold Pinter, poeta británico, Premio Nobel de Literatura en 2005.
 Harold MacMillan, político conservador británico.
 Harold Munoz, pintor realista francés.
 Harold Clayton Urey, químico estadounidense, premio Nobel de Química en 1934.
 Harold J. Stone, actor estadounidense.
 Harold Shipman,asesino en serie
 Harold Wilson, primer ministro británico.
 Harold Mayne-Nicholls, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.
 Harold Orozco, cantante colombiano.
 Harold Azuara, actor mexicano.
 Harold Mesías, ciclista chileno.
 Harold Quevedo, fotógrafo guatemalteco.
 Harold Edward Styles,(Harry Styles) cantante.

Personajes ficticios 
 Harold Allnut, de los cómics de Batman.
 Harold Norbert Cheever Doris McGrady V, del programa televisivo Total Drama Island y Total Drama Action.
 Harold Berman, de la caricatura de Nickelodeon Hey Arnold!.
 Harold Bishop, de la telenovela australiana Neighbours.
 Harold Crick, el personaje principal de la película Stranger than Fiction.
 Harold the Helicopter, de The Railway Series por W.V. Awdry, y de la serie de televisión Thomas the Tank Engine and Friends.
 Harold Lauder, de la obra de Stephen King The Stand.
 Harold and the Purple Crayon, de los libros infantiles escritos por Crockett Johnson.
 Harold Lee, de Harold and Kumar go to White Castle.
 Harold Edward Jackson Hernández, de Jay Y Su Pandilla
 Harold, personaje de la serie animada The Grim Adventures of Billy and Mandy.
 Harold McBride, personaje de la serie animada The Loud House.

Otros 
 Harold, un libro escrito en 1848 por Edward Bulwer-Lytton primer barón Lytton.
 Harold, Una comedia del 2008 sobre un adolescente.
 Harold in Italy, la segunda sinfonía de Héctor Berlioz.
 Harold, un poema de Alfred Tennyson primer barón Tennyson.
 Harold and Maude, una película clásica.
 Harold or the Norman Conquest, una ópera de Frederic Cowen.
 Harold, señor de Bayeux (siglo X).